Инола има више значења:
 Инола (Пенсилванија)
 Инола (Арканзас)